Ивье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ивье — город в Ивьевском районе Гродненской области.
 Ивье — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Ивье — деревня в Волотовском районе Новгородской области.

Франция 
 Ивье — коммуна в регионе Пикардия, департаменте Эна.